A98 är en motorväg i sydvästra Tyskland.

Trafikplatser

| bgcolor=#FFFFFF colspan=4 align=center | Övergår i  

|-
| colspan=4 bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad planeras

|-
| colspan="4" bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad planeras

|-
| colspan="4" bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad planeras
|-
| colspan="4" bgcolor=white |
|-
| bgcolor=#FF0000 colspan=4 align=center |Avbrott - utbyggnad ej prioriterad

|}

A098
A098
Listor över avfartsnummer